A vöröshomokkő kifejezést olyan homokkövekre alkalmazzák, amelyek mállásból származó, hematit-eredetű vas-oxidtól vöröses-barnás színűek. A mállástermékek vasban gazdag hegységek fizikai aprózódásával váltak homok-szemcseméretűvé és szállítódtak a széllel. Ezek szárazföldi eredetű, éghajlatjelző üledékek, ezért a geológia szempontjából igen fontosak. Megjelenése szélsőségesen kontinentális éghajlatra, sőt egyenesen sivatagra utal. Ennek ellenére minden változatukban vannak folyóvízi és tavi keletkezésre utaló nyomok is. Három fontosabb vöröshomokkő képződés ismert:
 jotni vöröshomokkő; vagy „legrégebbi vöröshomokkő” a középső proterozoikumból Skandináviában.
 régi vöröshomokkő („old red sandstone”); devon és szilur korú üledékes összlet
 új vöröshomokkő („new red sandstone”); perm korú homokkő.

A régi-, de főleg az új vöröshomokkő az egész Föld szárazföldi üledékeiben megjelenő képződmény. Az utóbbi a Pangea kialakulásának következménye.

Források 
 , 64. old.
 , 47. old.

Üledékes kőzetek